El topónimo Kings Langley puede hacer referencia a:

 Kings Langley, un suburbio de la ciudad de Sídney (Australia);
 Kings Langley, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Hertfordshire (Inglaterra).